Серге́й Ива́нович Маке́ев (, Калуга, РСФСР, СССР — , Самара, Россия) — советский и российский футболист.

Карьера 
Воспитанник калужского футбола. Первый и единственный в 1982 году матч провёл за калужский «Локомотив», но тот в конце сезона прекратил существование — быстро найти новый клуб не удалось и в результате чего в 1983 году не играл. Позднее выступал за «Зоркий» (Красногорск) и «Спартак» (Кострома).

В 1986—1987 годах служил в Советской армии.

В 1989 году играл в высшей лиге за московское «Торпедо», но получил травму и уехал в «Сахалин», где был замечен тренерами «Крыльев Советов» (Самара). За «Крылья Советов» выступал 7 сезонов (1992—1998, с перерывом в 1995 — отчислялся из команды). Завершил игровую карьеру Макеев в 1999 году в клубе «Тюмень», выступавшем в первом дивизионе России.

В высшей лиге чемпионата СССР сыграл 8 матчей и высшей лиге чемпионата России ещё 117 матчей, забив 5 мячей.

Достижения 
 командные
 Кубок СССР по футболу
 финалист: 1989
 Вторая лига России
 победитель зонального турнира (2): 1984, 1990
 серебряный призёр: 1991
 Чемпионат РСФСР по футболу
 чемпион РСФСР (2): 1984, 1991

 личные
 бомбардир сезона (1990) команды «Сахалин» — 15

Клубная статистика

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Крылья Советов»

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Локомотив» Калуга
Игроки ФК «Зоркий»
Игроки ФК «Спартак» Кострома
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Портовик» Холмск
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Кузбасс» Кемерово